Marange est le nom de deux anciennes communes française de la Moselle :

 Marange, aujourd'hui intégrée à Marange-Silvange;
 Marange, aujourd'hui intégrée à Marange-Zondrange.
 C'est aussi le nom de champs de diamants au Zimbabwe, voir Marange (Zimbabwe).

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France